QRO est un code qui signifie « Augmentez votre puissance » selon le code Q.
En usage radioamateur, il équivaut à « FORT » par opposition avec QRP (faible). Par exemple « le prix est QRO ».

QRO est une marque de motocyclette.

Code Q